Томи Хас је други пут освојио турнир. У финалу је победио Роџера Федерера резултатом 7-6(7-5), 6-4.

Носиоци

 Рафаел Надал (четвртфинале)
 Роџер Федерер (финалиста)
 Томаш Бердих (четвртфинале)
 Александар Долгополов (друго коло)

<li> Милош Раонић (четвртфинале)
<li> Марсел Гранољерс (друго коло)
<li> Андреас Сепи (прво коло)
<li> Филип Колшрајбер (полуфинале)

Жреб

Финала
{{Тенис-4 играча и 3 сета
| RD1=Полуфинале
| RD2=Финале

| team-width=175

| RD1-seed1=8 
| RD1-team1= Филип Колшрајбер
| RD1-score1-1=6<sup>5
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Томи Хас
| RD1-score2-1=7<sup>7
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Михаил Јужни
| RD1-score3-1=1
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Роџер Федерер
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=WC
| RD2-team1= Томи Хас
| RD2-score1-1=7<sup>7
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Роџер Федерер
| RD2-score2-1=6<sup>5
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=
}}

Горња половина

| RD1-score08-1=7<sup>7
| RD1-score08-2=7<sup>7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11=PR
| RD1-team11= Б. Бекер
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6<sup>6<sup>
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= В. Троицки
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7<sup>8<sup>
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Т. Хас
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2= 
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Б. Томић
| RD1-score14-1=2<sup>r
| RD1-score14-2= 
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= М. Зверев
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= М. Гранољерс
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Надал
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Л. Лацко
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Л. Кубот
| RD2-score03-1=7<sup>7
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=8
| RD2-team04=

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 2012.